Ома́ры  — семейство крупных морских десятиногих ракообразных.

Омары, употребляемые в пищу, также могут называться «лобстеры» (от  — омары).

Биология 
Представители семейства омаров имеют большие клешненосные конечности, в остальном их форма подобна . Истинных омаров отличают по наличию очень больших клешней на первой паре ног, и меньших на второй и третьей парах. Ярко выражен половой диморфизм — самцы намного крупнее самок.
Брюшной отдел хорошо развит и его сегменты и придатки без труда различимы. Стенка тела представлена, как и у всех ракообразных, двумя слоями — экзоскелетом и эктодермальным эпидермисом, который и образует панцирь. Панцирь периодически линяет, позволяя животному расти. Мускулатура тела представлена специализированными мускулами. Продолжительность жизни у самцов — 31 год, у самок — 54 года.

Согласно Книге рекордов Гиннесса самый большой омар, пойманный в Новой Шотландии (Канада), весил 20,15 кг.

Значение 

С середины XIX века предпринимались попытки искусственного разведения, которые были расширены в  начале XXI, но до сих пор не было найдено коммерчески выгодного метода их культивации. Как следствие — популяции омаров постоянно сокращаются. В прошлом омаров использовали как наживку для рыбы и как удобрения для полей.

В кулинарии мясо омара считается деликатесом. В еду используется мясо из-под панциря, в хвосте, ногах, печень и икра. Из него готовят салаты, заливное, крокеты, суфле, муссы, супы.

Классификация 
Самые ранние ископаемые омары были обнаружены в отложениях, которые датируются валанжинским веком мелового периода. Семейство насчитывает 49 современных и 90 ископаемых видов.

Ниже приводится список современных видов омаров:

Примечания

Ссылки 
 The Lobster Institute 
 Homarus americanus ©American Lobster with notes on crayfish by Richard Fox на сайте «Lander University»
 Lobster  на сайте «National Geographic» 
 Everything You Always Wanted To Know about Lobsters на сайте «Lobster Lingo»
 Homarus americanus, Atlantic Lobster
 American Lobster на сайте «The St. Lawrence Observatory»
 All about lobsters на сайте «The Gulf of Maine Research Institute» 
 Overview of Homarus americanus: The American Lobster 
 Commercial Fisheries and Coastal Communities Mapper for Neprophidae — карта промышленной добычи омаров в Австралии.
 The Lobster Conservancy 

 
Семейства ракообразных